Оловя́ннинский райо́н —  административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Забайкальском крае Российской Федерации.

Административный центр — посёлок городского типа Оловянная.

География 
Оловяннинский район расположен на юго-востоке Забайкальского края и граничит с Балейским, Борзинским, Ононским и Могойтуйским районами края.

По району проходят река Онон, железнодорожная ветка и автодорога «Чита—Забайкальск». На северо-западе и востоке района проходят хребты Дулан-Харай, Уронай и Цугольский.

История 
Район образован 4 января 1926 года. 16 января 1941 года часть территории района была передана в новый Ононский район.

Население 

 Национальный состав 

Русские 39037 чел.(89,75%)

Буряты 2203 чел.(5,06%)

Остальные 2254 чел.(5,18%)

 Урбанизация
В городских условиях (пгт Золотореченск, Калангуй, Оловянная и Ясногорск) проживают  % населения района.

Муниципально-территориальное устройство 
В муниципальный район входят 19 муниципальных образований, в том числе 4 городских поселения и 15 сельских поселений:

Законом Забайкальского края от 20 июля 2015 года, к 1 августа 2015 года было упразднено сельское поселение Арендинское, которое было объединено с сельским поселением Улятуйское.

Населённые пункты 
В Оловяннинском районе 40 населённых пунктов, в том числе 4 городских (4 посёлка городского типа) и 36 сельских (из них 4 посёлка (сельского типа), 6 посёлков при станции и 26 сёл):

4 апреля 2001 года была упразднена станция Ясногорск-Забайкальский.

Законом Забайкальского края от 25 декабря 2013 года на территории района было принято решение образовать новые сёла: Восточный Бурулятуй (путём выделения из села Бурулятуй), Восточная Долгокыча (путём выделения из села Долгокыча), Нижний Улятуй (путём выделения из села Улятуй), Верхний Ононск (путём выделения из села Ононск). Законом Забайкальского края от 5 мая 2014 года было также решено образовать новое село Верхняя Турга (путём выделения из села Турга) и посёлки сельского типа Радость (путём выделения из посёлка при станции Мирная) и Центральный Хада-Булак (путём выделения из посёлка при станции Хада-Булак). Распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 марта 2016 года на федеральном уровне были присвоены соответствующие наименования сёлам Верхняя Турга, Восточный Бурулятуй, Восточная Долгокыча, Нижний Улятуй, Верхний Ононск и посёлку (сельского типа) Центральный Хада-Булак. Посёлок сельского типа  Радость так и не был выделен, а законом от 6 апреля 2021 года он был окончательно упразднён и возвращён в черту посёлка при станции Мирная.

Известные люди 

Пубаев, Регби Ешиевич(1928—1991) — советский бурятский учёный, доктор исторических наук, тибетолог, монголовед, преподаватель, общественный деятель.

Примечания

Ссылки 
 На сайте ГТРК «Чита».
  
 сайт Администрации муниципального района «Оловяннинский район». 
 Краткая история Оловяннинского района к 2013 году 
Инвестиционный паспорт Оловяннинского района